Alessandro Ciferri – calciatore italiano
 Franco Ciferri – produttore cinematografico, sceneggiatore, regista e attore italiano